Product (economie), een artikel, iets dat men maakt of op de markt brengt
 Reactieproduct, de gevormde stoffen in een chemische reactie
 Product (wiskunde), de uitkomst van het vermenigvuldigen van twee getallen, bijvoorbeeld het product van 6 en 8 is 48
 Product (categorietheorie), meer algemeen binnen de wiskunde
 Product (band), een Amerikaanse muziekgroep